DDB Worldwide, een marketing- en advertentiebedrijf
 Digital Dictionary of Buddhism, een naslagwerk voor Boeddhistische terminologie
 Bordeauxdog, een hondenras (Dogue de Bordeaux)  
 Dortmund Data Bank, een gegevensbank voor thermofysica en thermodynamica
 Deutsche Digitale Bibliothek, een gegevensbank voor Duitse kennis en cultuur
 .ddb (bitmap), een bestandsformaat voor afbeeldingen
 .ddb (Digidesign), een bestandsformaat voor databases van Digidesign

Mensen 
 Daryl Bonilla (1975), Amerikaans acteur en show-worstelaar ("Dangerous" Daryl Bonilla)
 Daniel de Bourg, Engels popzanger
 Desi Bouterse, Surinaams militair en politicus (Desiré Delano Bouterse)